Homo (Oudgrieks: ὁμός; homos; "gelijk", Latijn: "mens") kan verwijzen naar:

Een afkorting van homoseksueel, een persoon met een romantisch of seksueel verlangen naar mensen van de eigen sekse; zie homoseksualiteit.
In de taxonomie een geslacht van mensachtigen; zie Homo (geslacht);
Homo sapiens oftewel de moderne mens, een soort binnen het geslacht Homo;
Homo sapiens idaltu, uitgestorven ondersoort van Homo sapiens
Homo antecessor, een uitgestorven soort binnen het geslacht Homo;
Homo cepranensis, een uitgestorven soort binnen het geslacht Homo;
Homo erectus, een uitgestorven soort binnen het geslacht Homo;
Homo ergaster, een uitgestorven soort binnen het geslacht Homo;
Floresmens, Homo floresiensis of Floresmens, een uitgestorven soort binnen het geslacht Homo;
Homo georgicus, een uitgestorven soort binnen het geslacht Homo;
Homo habilis, een uitgestorven soort binnen het geslacht Homo;
Homo heidelbergensis (Heidelbergmens), een uitgestorven soort binnen het geslacht Homo;
Homo neanderthalensis, zie Neanderthaler;
Kenyanthropus platyops, een uitgestorven soort binnen het geslacht Homo;
Homo rhodesiensis, een uitgestorven soort binnen het geslacht Homo;
Homo rudolfensis, een uitgestorven soort binnen het geslacht Homo;
In de scheikunde een afkorting voor Highest Occupied Molecular Orbital, de hoogste bezette orbitaal van een molecuul; zie HOMO.

Zie ook 
 het antoniem is hetero
 Homologie (tijdschrift)